— короткометражная аниме-OVA режиссёра Сугай Хисаси, выпущенный Studio Live 10 сентября 1986 года. История состоит в том, что исследовательская команда на космической станции находит пустынный корабль с одним выжившим. Затем экипажу преследует психический инопланетянин, который хочет убить их. Сюжет и постановка имеют много общего с фильмом 1979 года Чужой.

Сюжет 
В будущем экипаж из четверых учёных, космической станции «Толмецкиус» ЭСП приземлится на затонувшем корабле другого корабля «Зеленая планета». 9 членов экипажа мертвы, при этом на борту находился только один выживший капитан Базз. Учёные переносят парня на станцию, а вместе с ним — и странного инопланетянина, не подающего признаков жизни. По настоянию начальника тело пришельца выкидывают в космос. Позже на борту, члены экипажа начинают страдать от галлюцинаций и психических расстройств, преследуемых ошибками, которые они совершали в прошлом, мёртвые друзья, знакомые и возлюбленные взывают к отмщению. Это заставляет их убивать друг друга. Чуть позже все учёные погибают, кроме единственной девушки по имени Мойра, которая влюбляется в Базза. В конце концов Базз и девушка взрывают станцию, но сами убежать не успевают.

Персонажи

Производство
Roots Search: Shokushin Buttai X создан режиссёром Хисаcи Сугаем. Сама короткометражка была выпущена в США на LaserDisc и VHS. Саундтрек был выпущен на виниловой пластинке.

Критика
В Anime News Network Джастин Севакис сказал: «В Roots Search просто нет ничего хорошего, это глупо, уродливо, плохо датировано и раздражает».  Другие рецензенты отметили сходство с фильмом «Чужой». Также по мнению многих критиков, данное аниме признано худшим произведением всех времён и народов.

Примечание

Ссылки 
 

Оригинальные аниме
OVA
Аниме 1986 года